Wapno I (gromada) – od 1 I 1956 gromada Wapno (powiat wągrowiecki)
 Wapno II (gromada) (powiat wągrowiecki)